Stretton (Cheshire West and Chester) – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Stretton – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Stretton (East Staffordshire) – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Stretton – miejscowość w hrabstwie Rutland (Anglia)
 Stretton (South Staffordshire) – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Stretton (Warrington) – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)